Иван Петрович Меньшиков (26 октября 1913 год, посёлок Краснинский — 12 июня 1963 год, посёлок Краснинский, Верхнеуральский район, Челябинская область) — комбайнёр Краснинской МТС Челябинской области. Герой Социалистического Труда (1951).

Биография 
Родился в 1913 году в крестьянской семье в посёлке Краснинский. В 1925 году окончил три класса начальной школы, после чего работал по найму. С 1932 года трудился разнорабочим в колхозе «Петропавловский». В 1935 году окончил школу сельской механизации в Верхноуральске и продолжил работать комбайнёром в том же колхозе. С 1939 года — комбайнёр Краснинской МТС. С 1943 года участвовал в Великой Отечественной войне. Воевал артиллеристом. Был трижды ранен. Закончил войну в Берлине в звании старшего сержанта. После демобилизации в 1945 году продолжил работать комбайнёром на Краснинской МТС.

В 1950 году управляя сцепкой из двух комбайнов, намолотил 13360 центнеров зерновых за 35 рабочих дней. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1951 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1954 года возглавлял бригаду.

Дважды участвовал во Всесоюзной выставке ВДНХ в Москве (1954, 1955).

Скончался в 1963 году.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1951 года
 Орден Ленина
 Медаль «За отвагу» (1943)
 другие медали

Примечания

Источники 
 
 Людмила Кулакова,  Хлебных нив золотые герои, Красный Уралец, № 15 (11769), 9 февраля 2013 года
 [chel-portal.ru/encyclopedia/Menshikov/t/10475 Меньшиков Иван Петрович] // «Энциклопедия Челябинской области».